Aleid (voornaam), m/v
 Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blyspel, een onvoltooid toneelstuk van Multatuli

 Aleidis van Vermandois (916-960), echtgenote van Arnulf I van Vlaanderen
 Adelheid van Brabant (ca. 1190-ca. 1265), gravin van Boulogne
 Aleidis van Schaarbeek (ca. 1225-1250), kloosterlinge en mystica
 Aleid van Holland (1228-1284), gravin van Henegouwen en regentes van Holland
 Adelheid van Bourgondië (doorverwijspagina), in het bijzonder:
 Aleidis van Bourgondië (1233-1273), echtgenote van Hendrik III van Brabant
 Aleidis van Diest, abdis van Herkenrode (1281-1302)